Krzyż litewski może odnosić się do:
 Zaszczytnej figury heraldycznej, będącej godłem osobistym Władysława II Jagiełły, popularnej w polskiej heraldyce
 Rzeźbionych drewnianych krzyży na Litwie 

Strony ujednoznaczniające